

Sigle 
 Metal Slug X – videogioco sparatutto a scorrimento
 Midcourse Space Experiment – satellite spaziale per l'osservazione nell'infrarosso

Codici 
 MSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mossendjo (Repubblica del Congo)
 MSX – codice vettore ICAO di Egyptair Cargo
 msx – codice ISO 639-3 della lingua moresada

Informatica 
 MSX – standard per home computer degli anni 1980